Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1970 werd op 14 en 15 februari in het Bislett stadion in Oslo gehouden.

Titelverdediger was de Noor Dag Fornæss, die in het IJsselstadion in Deventer wereldkampioen van 1969 was geworden. Ard Schenk won zijn eerste titel.

Eindklassement

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NF = niet gefinisht
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

 1970
Langebaanschaatsen in 1970
Schaatsen in Noorwegen
Sportevenement in Oslo
Schaatsen 1970